Гарньє (Ґарньє) () — французьке прізвище.

 Відомі носії 
 Лоран Гарньє (, * 1966) — французький техно-музикант, продюсер та діджей, співзасновник лейблу F-Communications, радіоведучий].
 Шарль Гарньє (; 1825—1898) — французький архітектор епохи еклектики та історик мистецтва.
 Шарль Гарньє (святий) (; 1606—1649) — французький священник-єзуїт, місіонер. Шанується католицькою церквою як святий і мученик.
 Бернар Гарньє (Бенедикт XIV: * бл. 1370—1430) — антипапа, вибраний 12 листопада 1425 року як наступник антипапи Бенедикта XIII.
 Жюль Гарньє (; 1839—1904) — французький геолог, на честь якого названо мінерал гарнієрит.
<noinclude>

Див. також 
 Гарнієр Олександр Миколайович (1896—1921) — член ВКП(б), матрос, учасник жовтневого перевороту 1917, пізніше радянський військовик та міліціонер. Онук французького комунара Антуана Гарньє.
 Ганьє — прізвище.